Lista odcinków serialu Partnerki (2000)
 Lista odcinków serialu Partnerki (2010)